Plamondon ist der Familienname folgender Personen:

 Annik Plamondon (* 1983), kanadische Shorttrackerin
 Antoine Plamondon (1804–1895), kanadischer Maler
 Charles Plamondon (1856–1915), amerikanischer Unternehmer und Großindustrieller
 Crystal Plamondon, kanadische Sängerin
 Louis Plamondon (Autor) (1785–1828), kanadischer Autor und Rechtsanwalt
 Louis Plamondon (Politiker) (* 1943), kanadischer Politiker
 Luc Plamondon (* 1942), kanadischer Chansonnier
 Madeleine Plamondon (* 1931), kanadische Politikerin
 Rodolphe Plamondon (1876–1940), kanadischer Sänger

Plamondon ist außerdem der Name von:

 Plamondon (Alberta), Ort in der kanadischen Provinz Alberta
 Plamondon (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal